Змагання з лижних перегонів на дистанції 30 км скіатлон серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 11 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
Перегони розпочались о 15:15.

Посилання